Крон — многозначный термин:

Топоним 
 Крон — гора в Свердловской области, Россия.

Фамилия 
 Крон, Айно Юлия Мария (более известна под фамилией Каллас; 1878—1956) — финская писательница, поэт и драматург.
 Крон, Александр Александрович (настоящая фамилия — Крейн; 1909—1983) — советский прозаик и драматург, педагог.
 Крон, Александр Александрович (1914—1994) — советский рабочий в Иркутске, Герой Социалистического Труда (1966).
 Крон, Баррил Бернард (1884—1983) — американский гастроэнтеролог, описавший заболевание кишечника, которое было названо его именем (болезнь Крона).
 Крон, Бернардус (1886—1960) — нидерландский гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1908.
 Крон, Ванесса (род. 1990) — канадская фигуристка, выступающая в танцах на льду.
 Крон, Габриэль (1901—1968) — венгро-американец, инженер-электротехник.
 Крон, Ильмари Генрик Рейнгольд (1867—1960) — финский композитор и музыковед, сын Ю. Крона.
 Крон, Кристиан Корнелиус (Ксан Крон) (1882—1959) — живописец, портретист и пейзажист.
 Крон, Кэтлин Энн (род. 1956) — американский ботаник, профессор биологии в университете Уэйк Форест.
 Крон, Микаэль (1793 — 1878) — норвежский предприниматель, член парламента, консул. 
 Крон, Самуэль (род. 1996) — шведский футболист, полузащитник.
  (1936—1985) — нидерландский футбольный тренер.
 Крон, Эверт (1946—2018) — голландский ватерполист.
 Крон, Юлиус (1835—1888) — финский фольклорист.

 Диодор Крон — философ Мегарской школы, IV в. до н. э.

Составная фамилия

Другое  
 Крон — в древнегреческой мифологии — верховное божество до свержения его сыном Зевсом, сын божества Урана (неба) и богини Геи (земли);
 Крон — оптическое стекло.
 Крон свинцовый — жёлтый сухой пигмент состава PbCrO4.

См. также 
 Кронос
 Кронин
 Cron 
 Кроун